Frances Shand Kydd – madre della principessa Diana Spencer
 Jennifer Kydd – attrice canadese
 Robbie Kydd – giocatore di rugby neozelandese